Manuel Correia ist der Name folgender Personen:

* Manuel Correia (Komponist) (um 1600–1653), portugiesischer Komponist 
 Manuel Correia (Fußballtrainer) (* 1976), portugiesischer Fußballtrainer 
 Manuel Correia de Andrade (1922–2007), brasilianischer Historiker, Geograph und Jurist
 Manuel Correia de Lacerda (1679–1751), portugiesischer Gouverneur von Portugiesisch-Timor
 Manuel Pio Correia (1874–1934), portugiesischer Botaniker, siehe Manuel Pio Corrêa
 Manuel Pio Correia Júnior (1918–2013), brasilianischer Diplomat